Kaplanei bezeichnet:

 die Pfründe eines Kaplans, siehe Kaplan
 Lokalkaplanei, eine Kirchenverwaltung in Österreich
 Kaplanei (Bauwerk), das Wohn- und Diensthaus eines Kaplans
 eine Kapelle in einem Kirchengebäude, siehe Seitenkapelle